Rosariense – abitanti di Rosário (Brasile)
Rosariense – abitanti di Rosário Oeste
Rosariense – abitanti di Rosário do Ivaí
Rosariense – abitanti di Rosário do Sul